Cet article donne le classement des aéroports de Serbie en nombre annuel de passagers.

 Aéroport Nikola-Tesla de Belgrade

En graphique

Serbie